Die NTT IndyCar Series 2023 ist die 102. Meisterschaftssaison im US-amerikanischen Monoposto-Sport und die 27. Saison der IndyCar Series. Die 17 Rennen umfassende Saison beginnt am 5. März in St. Petersburg (Florida) und endet am 10. September in Monterey (Kalifornien).

Fahrer und Teams

Fahrerwechsel 
 Arrow McLaren SP bestätigte bereits im Juni 2022 die Verpflichtung von Alexander Rossi in einem dritten Auto für 2023. Er verlässt Andretti Autosport nach sieben Jahren.
 Daraufhin gab Andretti Autosport bekannt, dass der Indy-Lights-Gewinner von 2021 Kyle Kirkwood, Rossi ersetzen werde. Kirkwood fuhr bis anhin bei A. J. Foyt Enterprises.
 Jimmie Johnson fährt nur noch von ihm einzeln ausgewählte Autorennen. Johnson war in der Saison 2022 für Chip Ganassi Racing angetreten mit dem Vollzeitprogramm.
 Tony Kanaan wird für Arrow McLaren SP das Indianapolis 500 mit einem vierten Auto bestreiten. Kanaan belegte mit einem Fahrzeug von Chip Ganassi Racing den dritten Rang im Rennen 2022.
 Das Team Chip Ganassi Racing verpflichtete Marcus Armstrong im Dezember 2022. Armstrong wird die Ovalrennen nicht bestreiten, er konzentriert sich vorerst auf die übrigen Rennen. Armstrong kommt vom Hitech Grand Prix Team, mit dem er die FIA-Formel-2-Meisterschaft bestritt und drei Rennen gewann.

Legende: (R) Rookie

Rennkalender 
Es werden 17 Rennen auf 16 verschiedenen Rennstrecken gefahren. Auf permanenten Rennstrecken finden sieben Rennen statt, auf temporären Rennstrecken und Ovalkursen jeweils fünf. Neu ist der Austragungsort des Detroit Grand Prix. Dieser fand bis anhin auf dem Raceway at Belle Isle statt. Ab 2023 wird das Rennen wieder in der Stadt von Detroit ausgetragen, auf Teilen der Rennstrecke, die in den 1980er- und 1990er-Jahren bereits für die Formel 1 und die IndyCar Series temporär angelegt wurde. Der Music City Grand Prix und der Gallagher Grand Prix haben ihren Platz getauscht gegenüber dem Vorjahr (13. und 14. Rennen). Wie schon im Vorjahr gibt es auch 2023 ein Wochenende mit zwei Rennen. Auf dem Ovalkurs Iowa Speedway wird das erste Rennen über eine Distanz von 250 und das zweite Rennen über 300 Runden gefahren.

Legende: (O) Ovalkurs, (T) temporäre Rennstrecke (Stadtkurs), (P) permanente Rennstrecke

Wertungen

Punktesystem 
Die Punkte werden nach folgendem Schema vergeben:

Außerdem gibt es je einen Zusatzpunkt für die Pole-Position und für alle Fahrer mit mindestens einer Führungsrunde. Der Fahrer mit den meisten Führungsrunden erhält zwei weitere Zusatzpunkte. Wenn der Wagen zum Rennstart nicht einsatzfähig ist und der Fahrer am Training und/oder an der Qualifikation teilgenommen hat, werden halbe Punkte vergeben.

Weblinks 

 Offizielle Website der IndyCar Series

Einzelnachweise 

 
Motorsportsaison 2023
2023